Lovrečan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zlatar Bistrica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 480 stanovnika te 142 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Ivan Nepomuk Labaš

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji